Sosulynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Sosulynzi (Chmilnyk) Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk
 Sosulynzi (Kosjatyn) Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn
 Sosulynzi (Salischtschyky) Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Salischtschyky